Backe bezeichnet:
der Backenknochen, siehe Kiefer (Anatomie)
als Gesäßbacken, Pobacken oder Hinterbacken (vulgär auch Arschbacken) die fetthaltigen beiden Hälften des menschlichen Gesäßes, siehe Regio glutaea 
die Wange (lateinisch bucca) als Teil des Gesichts
die Schweinebacke, ein Stück Fleisch vom Schweinskopf
als Apfelbacke meist die rote Seite bei Apfel, Birne und ähnlichem Obst, siehe Fruchtreife
als Bremsbacke einen Teil der mechanischen Bremse
als Greifbacke den am Werkstück angreifenden, kürzeren Hebelarm einer Zange
als Backenschiene den mit einer Weichenzunge korrespondierenden Bestandteil einer Eisenbahnweiche
 altmodisch am Gewehrkolben die Wangenauflage
 an einem Schraubstock jedes der zwei das Werkstück festhaltenden Teile
 an einem Spannfutter die beweglichen Klemmelemente

                           
Backe heißt der Ort
Backe (Schweden) in der nordschwedischen Provinz Jämtlands län 

Backe ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Backe (1872–1956), norwegischer Chemiker 
 Ewald Backe (1897–1968), deutscher Nationalsozialist
 Friedrich Wilhelm Backe (1800–1846), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans Backe (* 1952), schwedischer Fußballtrainer
 Hartmut Backe (* 1941), deutscher Physiker
 Herbert Backe (1896–1947), deutscher Politiker (NSDAP) und Reichsernährungsminister
 Mari Backe (* 1987), norwegische Skispringerin
 Rutger Backe (* 1951), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Backen (Begriffsklärung)
 Bakken
 Bakke, Bake
 Baacke, Baake
 Bagge